Il toponimo Sabanalarga può riferirsi a diverse località della Colombia:

 Sabanalarga, comune del dipartimento di Antioquia
 Sabanalarga, comune del Dipartimento dell'Atlantico
 Sabanalarga, comune del dipartimento di Casanare